

Молешть () — село у Глоденському районі. Входить до складу комуни Каменка.
 Молешть () — село у Яловенському районі.